Эрге-Юрях — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Эрге-Юрях — река, правый приток р. Оччугуй-Ботуобуя, координаты 62°39' с. ш. 114°14' в. д., код ГКГН 421800.
 Эрге-Юрях — река, на п-ове Фаддеевском острова Котельный впадает в залив Геденштрома Восточно-Сибирского моря, координаты 75°09' с. ш. 142°54' в. д., код ГКГН 132285.
 Эрге-Юрях — река, правый приток р. Тельбекчян, координаты 66°31' с. ш. 118°56' в. д., код ГКГН 221685.
 Эрге-Юрях — река, правый приток р. Люндюге, координаты 72°14' с. ш. 117°30' в. д., код ГКГН 132303.
 Эрге-Юрях — протока, правая протока р. Аллаиха, координаты 70°30' с. ш. 147°26' в. д., код ГКГН 411336.
 Эрге-Юрях — протока, левая протока р. Колыма, координаты 65°39' с. ш. 151°03' в. д., код ГКГН 375136.

См. также 
 Эргелях